Лесбос е един от номите в Република Гърция. Той е част от архипелага в областта Северен Егей. Граничи с номите Еврос на север и с Хиос на юг.

Епархии 
 епархия Лемнос – Мирина
 епархия Митимна – Митимна
 епархия Митлини – Митилини
 епархия Пломари – Пломари

Деми и общини 

Номи в Гърция